Faial pode referir-se a:
 Uma floresta dominada por faias;
 Ilha do Faial - uma ilha do Grupo Central do arquipélago dos Açores;
 Faial - uma freguesia no concelho de Santana, Madeira;
 Faial da Terra - uma freguesia no concelho da Povoação, Açores.

Desambiguação